Gena steht für:

 Gena (Insekt), bei Insekten der Wangenbereich der Kopfkapsel unterhalb der Augen
 Krokodil Gena, russische Kinderbuch- und Trickfilmfigur
 Siraj Gena (* 1984), äthiopischer Marathonläufer
 Gena (Sänger) (* 1971), albanischer Volksmusiksänger

GENA steht als Abkürzung für
 General Event Notification Architecture, Ereignismeldungen im Computernetzwerk, siehe Universal Plug and Play #Ereignismeldungen (Event Notification)

Siehe auch:
 Genna

Abkürzung